Indomolannodes är ett släkte av nattsländor. Indomolannodes ingår i familjen skivrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skivrörsnattsländor
Indomolannodes